Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi egyes versenyszámát február 9. és február 12. között rendezték a Trebević-hegyen. Az aranyérmet az olasz Paul Hildgartner nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

F1